Mišo Brečko (Trbovlije, 1 de maio de 1984) é um futebolista profissional esloveno, defensor.

Carreira 
Brecko representou a Seleção Eslovena de Futebol na Copa do Mundo de 2010.

Ligações externas 
 Perfil em Ogol

Futebolistas da Eslovénia
Futebolistas do Hamburger Sport-Verein
Futebolistas do FC Hansa Rostock
Futebolistas do 1. FC Köln
Futebolistas do 1. FC Nürnberg
Jogadores da Seleção Eslovena de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2010